Фіалко́вський — українське, російське () і польське () прізвище.

Персоналії 
 Василь Фіалковський (1908 — † ?) — український радянський діяч.
 Володимир Фіалковський (* 1965—2011) — український політик, економіст.
 Захар Фіалковський (* ? — † 1937) — український радянський діяч, голова виконавчого комітету Полтавської окружної ради.
 Конрад Фіалковський (1939—2020) — польський учений у галузі інформатики і кібернетики, популяризатор науки та письменник-фантаст.
 Павло Фіалковський (* приблизно 1698 — † після 1753) — сотенний писар Шептаківської сотні.
 Степан Фіалковський (1734—1772) — український вчений-медик, доктор медицини, випускник Лейденського та Страсбурзького університетів.

Українські прізвища
Російські прізвища
Польські прізвища